Käräjäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Käräjäsaari (ö i Lappland), Norra Lappland, 
 Käräjäsaari (ö i Norra Österbotten), Haapavesi-Siikalatva, 
 Käräjäsaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar